На первой летней Универсиаде в Турине (Италия) мужчины разыграли 6 комплектов наград. Наибольшее количество медалей завоевали венгры – 4 (2 золотых, 1 серебряную, 1 бронзовую).  

Фехтовальщики Советского Союза завоевали на Универсиаде три медали (1 золотую, 1 серебряную, 1 бронзовую).

Победители и призёры

Ссылка 
 Результаты турнира по плаванию летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com

Фехтование на летней Универсиаде 1959